Speed-ball (speedball) – sport z wykorzystaniem piłeczki i rakiet
 Speedball – odmiana gry paintball
 Speed ball – odmiana bilardu, znana również pod nazwą speed pool
 Speedball – mieszanka lub zestaw dwóch substancji narkotycznych
 Speedball – seria gier komputerowych
 Speedball – gra komputerowa wydana w 1988 roku